Coux (Ardèche)
Coux (Charente-Maritime)
ook:
Coux-et-Bigaroque,  Dordogne